Пётр Ермо́лов:
 
 Ермолов, Пётр Николаевич (1787—1844) — русский генерал-майор.